Generalmente, se llama tapaculo al fruto del rosal silvestre. Además, este término puede referirse a:
 El tapaculo o agracejo (Berberis vulgaris); planta de la familia de las berberidáceas; 
 El tapaculo o malvavisco (Waltheria americana); arbusto de la familia de las malváceas; 
 el nombre común de la planta Asphodelus fistulosus; 
 el nombre común de la planta Rosa agrestis; 
 el nombre común de las aves de la familia Rhinocryptidae; o
 el tapaculo, nombre común del ave Scelorchilus albicollis en Chile.